Categorização, processo pelo qual ideias e objetos são reconhecidos, diferenciados e classificados
 Classificação bibliográfica, área de estudos da Biblioteconomia, relacionada à representação temática de documentos
 Classificação científica, designa o modo como os biólogos agrupam e categorizam as espécies de seres vivos, extintas e atuais
 Ranking, lista classificatória de itens numa determinada ordem, sequência
 Sistemática, área de estudos sobre a classificação da biodiversidade e suas relações filogenéticas
 Taxonomia (geral), conceito genérico de classificação de coisas ou princípios
 Teoria da classificação

Ver também 

 Sistema de classificação

Desambiguação